Boletus fechtneri ou Butyroboletus fechtneri, en français le Bolet de Fetchner, est un champignon (Fungi) basidiomycète de la famille des Boletaceae, présent en Europe, plus précisément en Italie. Il a la forme typique des cèpes, caractérisée par un pied trapu et un chapeau hémisphérique, mais se distingue notamment par un pied jaune pâle et un chapeau beige et délavé. .

Taxinomie

Nom scientifique accepté 
Boletus fechtneri Velen. (1922)  - Nommé ainsi en 1922 en hommage au František Fechtner (1883-1967), botaniste et taxidermiste tchèque à la Université Charles de Prague comme son collaborateur.

Basionyme, synonymes, et binômes obsolètes 
 Boletus appendiculatus subsp. pallescens Konrad 1929
 Boletus pallescens (Konrad) Singer 1936

Phylogénétique 
Il est considéré comme le dernier ancêtre commun (MRCA) des Boletus

Noms vulgaires et vernaculaires 
Autrefois il était nommé Bolet pâle de son ancien nom scientifique, Boletus pallescens.

Description 
Le champignon est boletoïde : il présente la silhouette des cèpes.

Sa marge est excédentaire: son chapeau présente une bordure fine qui dépasse. Elle est  légèrement teintée de rose. Le dessus du chapeau est lisse, velouté et feutré, il est tomenteux.
Sa couleur va du gris-blanc au beige crème, du gris-brun au brun. La chair est blanche et n'est pas cyanescente. Les tubes sont jaunes mais cyanescents. Le pied est très légèrement  réticulé, parfois rosé à la base. En été, il est rapidement véreux. Âgé, il présente une odeur désagréable.

Habitat 
Ce champignon, très rare, pousse isolé ou en petits groupes dans les bois de feuillus (hêtre, châtaignier, chêne) sur des sols calcaires de l'été à l'automne. Il serait plus rarement associée aux conifères. Il convient de le laisser en place, il est en effet inscrit sur la liste rouge européenne en catégorie b (régression de grande ampleur, quelques extinctions nationales).

Répartition 
Il est signalé dans le nord de l'Italie, plus précisément en Émilie-Romagne et dans le sud de la France en Dordogne

Confusions possibles 
On peut le confondre avec Boletus radicans, Boletus calopus, Boletus pulchrotinctus, ou encore avec Boletus pseudoregius et Boletus satanas

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bolet
 Liste de champignons comestibles

Liens externes 

 
 
 

Espèce de champignons (nom scientifique)
Fetchneri
Champignon comestible